56-й выпуск  Эшборн — Франкфурт — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Германии. Гонка прошла 1 мая 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу четвёртый раз подряд одержал норвежец Александер Кристофф, представлявший команду .

Участники 
В гонке приняли участие 21 команд: 10 команд категории UCI WorldTeam и 11 профессиональных континентальных команд.

Маршрут 
Гонка стартовала в Эшборне и финишировала во Франкфурте. Маршрут состоял из нескольких петель на которых гонщикам предстояло преодолеть 10 подъёмов с общим набором высоты более 3500 метров: трижды Ruppertshain (протяжённость 1,3 км, средний градиент 6,7%), дважды возвратившийся спустя 7 лет Billtalhöhe (протяжённость 3,5 км, средний градиент 8,4%), Feldberg (протяжённость 10,8 км, средний градиент 5%) и  четырежды Mammolshain (протяжённость 1 км, средний градиент 6,9 и максимальный 23%). Общая протяжённость гонки составила 212,5 километров.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Германии в 2018 году
Май 2018 года